ICMA steht für:
 Instituto Cultural Moçambique-Alemanha, mosambikanisch-deutsches Kulturinstitut in Maputo
 International Capital Market Association, internationaler Branchenverband für Kapitalmarktteilnehmer
 International Center of Medieval Art
 International Christian Maritime Association, siehe Seemannsmission
 International Classical Music Awards
 International Computer Music Association

Abkürzung